Regierung Jens Stoltenberg steht für folgende Regierungen Norwegens:
 Regierung Jens Stoltenberg I (2000 bis 2001)
 Regierung Jens Stoltenberg II (2005 bis 2013)